López Ballesteros puede referirse a:
 Luis López Ballesteros.
 Francisco López Ballesteros (1770 - 1833 ), fue un militar español; ver también Francisco Ballesteros.
 Diego López Ballesteros (1804 - 1874 ), (hijo de Luis López Ballesteros) presidente del Congreso de los Diputados de España y ministro de ultramar;
 Benigno Quiroga y López Ballesteros''' (1850 - 1908), ingeniero y político español, fue Ministro de Gobernación durante el reinado de Alfonso XIII.